Тета може бити:

 Тета, тепање тетки
 Тета (слово), грчко слово